Бобыли:
 Бобыль — в Русском государстве XV — начала XVIII веков одинокий крестьянин, не имеющий земельного надела.
 Бобыль (бобылиха) — холостяк (старая дева). См. Родство.

Топоним

Белоруссия 
 Бобыли — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 

 Бобыли — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Бобыли — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Бобыли — деревня в Фалёнском районе Кировской области.
 Бобыли — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Бобыли — деревня в Псковской области, Бережанская волость Островского района.
 Бобыли — деревня в Псковской области, Островская волость Островского района.
 Бобыли — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Бобыли — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Бобыли — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.

См. также 
 Гор-Бобыли

